Ayşe Atike Hanımsultan - principessa ottomana, figlia di Gevherhan Sultan e nipote del sultano Selim II.
 Burnaz Atike Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed I. 
 Atike Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ibrahim I.
 Atike Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed II.
 Atike Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III.